Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 1997 (met de officiële naam St. Petersburg Open 1997) werd van 17 tot en met 23 maart 1997 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema 

Sint-Petersburg
1997